Die Saison 1953/54 war die zweite reguläre Saison der Western Hockey League (WHL). Meister wurden die Calgary Stampeders.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Tacoma Rockets stellten den Spielbetrieb ein.

Modus 
In der Regulären Saison absolvierten sechs der sieben Mannschaften 70 Spiele, während eine Mannschaft nur 60 Spiele bestritt. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, wobei der Erstplatzierte gegen den Sechstplatzierten erst im Halbfinale eingreifen musste. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Tabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1953
Eishockeysaison 1953/54